Loleta podría referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

 Loleta (California); o
 Loleta (Pensilvania).